Ordet Ribs har flere betydninger:

 Ribs-slægten – en slægt af buske som får røde eller gule bær
 Have-ribs – den mest udbredte art af buske inden for ribs-slægten
 Ribs (bær) – bær fra ribsbuskene

Se også
Bær